Het ATP-tennistoernooi van Delray Beach (officieel Delray Beach Open) van 2014 vond plaats van 17 tot en met 23 februari 2014 in de Amerikaanse plaats Delray Beach. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Delray Beach Tennis Center.

Het enkelspel werd gewonnen door Marin Čilić. Hij versloeg in de finale Kevin Anderson met 7-6, 6-7 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Bob en Mike Bryan. Zij versloegen in de finale František Čermák en Michail Jelgin met 6-2 en 6-3.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Delray Beach
Delray Beach